Mathers est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1850-1924), auteur et éditeur britannique
Edward Powys Mathers (1892-1939), traducteur et poète anglais
George Mathers (1886-1965), homme politique travailliste écossais
Ellen Mathers nom de plume de la nouvelliste anglaise Ellen Buckingham Mathews
Frank Mathers (1924-2005), joueur canadien de hockey sur glace

Marshall Bruce Mathers III (né en 1972), rapper américain
Jerry Mathers (né en 1948), acteur américain
Moina Bergson Mathers (1865-1928), artiste et occultiste britannique
Mojo Mathers (née en 1966), femme politique néo-zélandais
 (né en 1970), joueur écossais de football
 (1931-2004), auteur et dramaturge australien
 (né en 1983), joueur anglais de rugby
Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854-1918), magicien et occultiste britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme